Team DSM er et professionelt cykelhold fra Holland. Holdet er et såkaldt World Tour-hold, og deltager således i alle UCI World Tour-løb.

Sæsoner

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

Se også 
 Team DSM (kvinder)

Referencer

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Tyskland
Etableret i 2005